

Села:
 Дубище — Берестейська область, Барановицький район
 Дубище — Вітебська область, Бешенковицький район
 Дубище — Мінська область, Вілейський район, Осиповицька сільська рада
 Дубище — Мінська область, Узденський район, Озерська сільська рада

Селище міського типу:
 Дубище — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район

Села:
 Дубище — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Дубище — Житомирська область, Житомирський район
 Дубище — Хмельницька область, Красилівський район